Liga B (mannenvolleybal)
 Liga B (vrouwenvolleybal)